Cet article présente les personnages humains du manga et de l'anime Bleach étant spirituellement éveillé et ayant acquis des pouvoirs.

Quincy

Uryū Ishida 
  - 
 Groupe sanguin : AB
 Anniversaire :  

, en plus d'être un Quincy, est également un lycéen dans la même classe que Tatsuki, Orihime, Ichigo et Chad. Uryū est l'un des derniers Quincy. Il est le meilleur élève de seconde de son lycée, on note également qu'il fait de la couture, art dans lequel il excelle. Il réparera d'ailleurs Kon quand celui-ci sera déchiré.

Uryū, en tant que Quincy, est capable de contrôler les particules spirituelles et comme tous les Quincy il leur donne la forme d'un arc et de flèches.
Uryū est le dernier survivant de la lignée des Quincy après que ceux-ci ont été exterminés par les shinigami.
Après la mort de son grand-père, qui fut son mentor, tué démembré par des Hollow, il a décidé de vouer sa vie à la destruction des Hollows.
Il voue un profond mépris envers les shinigami car il les juge responsables de la mort de son maitre.
Uryū apparaît pour la première fois dans l'histoire afin de provoquer Ichigo en duel et ainsi prouver que les shinigami ne sont pas indispensables.
Il utilisa un appât a Hollow dans ce but, mais il fut particulièrement efficace et attira énormément de Hollow dont un Menos

C'est à l'issue d'un combat sans merci face à Ichigo que les deux décideront de mettre leurs différends de côté afin de s'allier pour vaincre l'invasion de Hollows (apparition d'un Gillian).
À l'issue de combat, alors qu'Ichigo était sur le point de mourir parce que son énergie spirituelle, devenu incontrôlable, allait exploser, Uryū lui sauvera la vie en absorbant cette énergie et vider le trop plein, cela en tirant continuellement des flèches au point de se blesser lui-même.
Malgré le fait qu'Uryū se soit allié à Ichigo, il le considère comme un danger et un rival.
Il lui voue malgré tout son amitié et son respect.

Durant le sauvetage de Rukia au Seireitei, il a combattu le capitaine Mayuri Kurotsuchi. Après avoir été empoisonné, il utilisa la technique ultime des quincy qui est « La Tenue Céleste du Pantin Sauvage » qui lui permet de contrôler un membre avec des fils d'énergies spirituelles, même si les os et/ou les nerfs de celui-ci ont été atteints. Il dut ensuite enlever son gant sanreglove qui lui permit d'obtenir un pouvoir sur-puissant et de vaincre le capitaine, mais à cause de cela il perdit ses pouvoirs. Il se fit ensuite neutralisé par le capitaine de la neuvième division Kaname Tōsen.

Il a possédé pour l'instant trois arcs différents : son arc originel appelé Kojack, l'arc obtenu grâce au gant sanreglove de son grand-père et enfin un nouvel arc obtenu lorsqu'il retrouve ses pouvoirs (il ne ressemble pas vraiment à un arc ; Ichigo ira même jusqu'à lui demander si cette chose est un arc).

Durant l'arc hors-série des Bounts, il tombe amoureux de l'une d'entre eux, Yoshino (elle ressemblait à sa mère ; même si elle souriait on avait toujours l'impression qu'elle pleurait). Nemu lui offrit un objet Quincy qui lui permit de retrouver des pouvoirs, une arme d'entraînement pour les novices qui ne savent pas utiliser leurs capacités. De retour à la Soul Society, Uryū utilisa l'arme jusqu'à ce qu'elle se désagrège.

Revenu à Karakura, Uryū retrouve son père qui ne semble plus renier ses pouvoirs. Celui-ci lui demande s'il veut récupérer ses pouvoirs de Quincy. Par contre, il y met une condition : ne plus jamais frayer avec un shinigami ou avec ses alliés. Revenu à l'école, Uryū ne pense qu'à cette condition : récupérer ses pouvoirs ou rester avec Ichigo et ses amis. Finalement, Ishida va chez son père et lui jure de ne plus jamais frayer avec un shinigami. Il commence alors l'entraînement avec son père, un Quincy de haut niveau. Pendant cet entrainement, le père d'Ishida lui dit que s'il s'acharnait à éviter ses flèches, il pourrait récupérer ses pouvoirs de Quincy. Au cours de cet entrainement, le corps et l'esprit d'Ishida sont amenés à l'extrême limite. En se glissant sous son père, Ishida utilise son dernier ginto (tube d'argent dans lequel Ishida a mis de l'énergie spirituelle au cas où il se fasse attaquer dans la situation où il n'a pas ses pouvoirs) pour lancer Glitz (lien de la croix à cinq branches). Ce ginto crée une croix à cinq branches qui recouvre le père d'Ishida. Malheureusement, le père d'Uryū transperce la croix et tire une flèche à droite du cœur d'Uryu. Il dit : 

Par la suite, il réussit à tourner le serment fait à son père à son avantage ()pour partir aider Ichigo et Chad à sauver Orihime capturée par Aizen. On découvrira alors qu'il possède une technique de déplacement supérieure au shunpo appelée le Hyrenkyaku et aussi que sa cadence de tir est de 1200, ce qui est bien supérieur à la moyenne.

Il combattra la Privarón Espada Cirucci Thunderwitch, qu'il vaincra à l'aide de Seele Schneider, puis l'Octava Espada, Szayel Apollo Grantz, aux côtés de Renji, où il sera gravement atteint, le Hollow ayant créé une poupée vaudou lui permettant de détruire ses organes internes. Mayuri Kurotsuchi le soignera et lui donnera de mines anti-arrancar, grâce auxquelles il mettra hors d'état de nuire l'Espada Dix Yammy. Lors du combat d'Ichigo et de Ulquiorra, Ishida interviendra pour protéger Inoue qui portait secours à un Ichigo inconscient et combattra Ulquiorra mais se fera malheureusement battre.

2 ans plus tard lors de l'arc des fullbringers il se fera attaqué par Ginjo et Tsukishima.
Il réaparaîtra pour empêcher que Ginjo vole le fullbring d'Ichigo mais se fera blessé par Tsukishima. Il combattra ensuite au côté d'Ichigo face à Ginjo. Lors de ce combat on le verra avec un nouvel arc ressemblant énormément à celui de son père. Avec Ichigo ils réussiront à tuer Ginjo

Lors de l'Arc de la guerre millénaire de sang, il n'accompagnera pas Ichigo et ses amis au Hueco Mundo. Dans le chapitre 537, on apprend qu'il a rejoint les rangs du Vanden Reich. Et dans le chapitre 543 qu'il sera le Stern Ritter "A", et donc le prochain empereur Quincy.

Ryuken Ishida 

Ryuken Ishida est le père d'Uryū. C'est un Quincy de haut niveau ayant tenté en vain de renoncer à ses pouvoirs. C'est lui qui sauvera Ishida sans défense face à un Hollow et qui lui redonnera ses pouvoirs en lui tirant une flèche à  à droite du cœur. Mais il y a une condition, celle de ne plus rien avoir à faire avec les shinigami mais il a rompu le contrat en prétextant qu'Ichigo n'était qu'un « shinigami remplaçant ». Ryuken dira alors que si Ishida souhaite mourir ou vivre, ce choix ne regardait que lui. Apparemment il connait très bien le père d'Ichigo.

Sōken Ishida 

Sōken Ishida est le grand-père et le professeur d'Uryū et il semblerait que c'est lui qui l'a élevé. Il est mort en se défendant contre cinq hollows qui l'avaient attaqué. Les shinigami sont arrivés bien après sa mort et c'est l'une des raisons pour lesquelles Uryū les déteste (Dans l'anime il dit que les uniformes ringards des shinigami sont une autre raison.)

Uryu découvrira plus tard que les shinigami ont volontairement retardé leur intervention parce qu'ils ont capturé l'âme de son grand-père pour faire des expériences dessus jusqu'à sa destruction (c'est le capitaine de la , Mayuri Kurotsuchi, qui a réalisé ces expériences).

Lorsqu'Ichigo affronta le quincy Kirge Opie, ce dernier dit que Sōken était le seul parmi les survivants Quincy à avoir refusé le progrès sur le Quincy Letz Stil.

Le Vanden Reich

Bount

Jin Kariya 
Pantin: Messer

Jin Kariya dit Kariya, anciennement Eugène Currier, est le leader de la confrérie des Bounts, le plus fort de tous. Sa doll, Messer, permet de maîtriser le vent. Le but de Kariya est de se venger des Shinigamis qui ont persécuté les Bounts pendant sa jeunesse et l'ont marqué à vie. Il a dans ce but réuni autour de lui de puissants Bounts acquis à sa cause et dont il utilise les talents pour éliminer tout obstacle sur son chemin. En réalité, Kariya se sert de ses subordonnés comme des pions et se moque pas mal de leur mort. D'une extrême puissance, Kariya a fusionné dans sa jeunesse avec sa doll, ce qui lui a donné la couleur de ses cheveux gris et ses yeux rouges. Il possède une grande expérience des combats et peut matérialiser sa doll sous forme d'une arme (une épée de vent), qui est la forme la plus aboutie de la doll. Cette forme permet d'augmenter considérablement le niveau de reiatsu du Bount puisque le reiatsu de la doll et du Bount ont fusionné la doll de Kariya connaît une forme encore plus destructrice où la lame devient une épée de foudre grâce à l'électricité générée par les frottements du vent : il peut ainsi envoyer des éclairs sur son adversaire. Kariya sera tué par Ichigo lors d'un ultime duel sur la colline du Sogyōku. Le vrai but de Kariya était de mettre fin à son existence ainsi qu'a celle des Bounts et des Shinigami.

Gō Koga 
Pantin: Dark

Gô Koga, anciennement un paysan nommé Claude, est un vieil ami de Kariya, mais quand il apprendra les vraies motivations de celui-ci, à savoir anéantir le Seireitei, il se rebellera contre lui, préférant faire changer les mentalités. Grand, musclé, il a atteint un niveau de force colossal au fil des années d’expérience acquise. De nature calme, il est plutôt réfléchi et ne parle jamais pour ne rien dire. Il avait un rôle de formateur pour les nouveaux arrivants au sein du clan des Bounts. Son pantin, Dark, ressemble à une chimère mi-femme, mi-araignée. Son corps est entièrement fait de métal qu’elle peut modeler comme bon lui semble (arme de jet, épée…). Koga peut matérialiser son pantin sous forme d'une arme (une hache dans le cas de Dark). Il sera battu au Seireitei par Hitsugaya Tōshirō qui devra glacer une bonne partie du quartier pour en venir à bout. Mais il sera sauvé de la mort par Yoruichi Shihoin qui l'amène chez Ran'Tao qui le recueille dans le Rukongai. Il vit actuellement avec elle. Il est le seul Bount encore vivant.

Yoshino Soma 

Pantin: Geitei

Elle fut pendant un temps la compagne de Kariya, avant de se rendre compte de ses vraies motivations. Elle décida après cela d’essayer de mettre un terme aux agissements de Kariya notamment en sauvant Uryû plusieurs fois. Mais elle y laissera la vie en donnant naissance aux Bits (pantin absorbant la vie des gens pour rendre plus fort les Bounts) grâce à un rituel que Kariya avait orchestré. C'est la seule capable de se reproduire. Geitei, le pantin de Yoshino, a un corps ressemblant à un homme entièrement fait de feu. Il peut lancer des boules de feu et voler. Avant de mourir, Yoshino fusionna avec son pantin pour essayer de battre Kariya, mais elle se fit empaler par lui. Elle avait créé un lien d'amitié avec Uryû Ishida. Elle ressemble à Ran'Tao car elle est son clone.

Ugaki 

Pantin: Geselle

Ugaki est un scientifique. Il crée à la demande de Kariya un type de pantin inédit, les Bits, destinés à absorber des âmes vivantes et concentrer leur contenu en un fluide que les Bounts boiront pour devenir plus forts. Pour achever son invocation, il avait besoin de la mort de Yoshino, seule bount à pouvoir donner naissance. Son pantin, un monstre de grande taille violet sans yeux, peut prendre forme dans l'ombre de n'importe quel objet. Pour cela il dispose de plusieurs yeux indépendants ressemblant à des spots lumineux permettant de créer des ombres en positionnant la lumière sur différents objets d'une pièce, ainsi il peut faire apparaitre son pantin et changer la forme de ses membres, les transformant en arme (épée, hache). Il se fera vaincre par Abarai Renji dans le repère souterrain des Bounts sur Terre.
Ugaki se fait tuer par son propre pantin après en avoir perdu le contrôle à cause de l'attaque d'Abarai sur ce dernier. D'autre part, Kariya l'abandonne à son sort en n'intervenant pas. Geselle tue donc Ugaki en l'écrasant de ses mains, et disparaît par la même occasion.

Sawatari 

Pantin: Baura

Sawatari est un Bount à l’aspect très vieux. Cela est dû au nombre élevé d’âmes humaines vivantes qu’il a aspirées. Il s’est nourri de toutes ces âmes afin de devenir plus fort et ainsi devenir le leader des Bounts. Mais il ne pourra jamais réaliser ce souhait, ne pouvant se mesurer à Kariya. Son pantin, Baura, a l’aspect d’une baleine faite de bois. Sawatari chevauche Baura comme une monture pour passer à travers différentes dimensions et ainsi surprendre l’adversaire pour mieux l’attaquer. Baura peut aussi aspirer dans son estomac n’importe quoi et n’importe quelle quantité qui sera envoyée dans une autre dimension. Il sera tué par Kurotsuchi Mayuri qui espérait pouvoir le garder en vie pour en faire un cobaye mais qui a changé d'avis car il  l'a agacé.

Mabashi 

Pantin: Rizu

Mabashi a l'apparence d'un jeune Bount par rapport à ses confrères. Il s'opposera à la décision de Kariya lorsque celui-ci voudra boire les âmes des vivants mais il changera vite d'avis après y avoir goûté, Kariya l'ayant roué de coups et obligé a boire les âmes. Il se laissera complètement dominer par ce nouveau pouvoir.

Rizu est le pantin de Mabashi. Il sort directement de terre sous forme d'une fleur qui « éclot » en une sorte de souris/fleur cette fois. Il parle comme un ascenseur (on monte, on tourne à gauche...). Il peut s'introduire dans un corps pour le changer en une sorte d'esclave de Mabashi. La personne possédée a une fleur au niveau de la poitrine, caractéristique de la possession, ainsi que des yeux vides. Après avoir été amélioré par les Bits, Mabashi obtient la capacité de dédoubler le nombre de pantins à sa guise et donc ainsi de pouvoir contrôler autant de monde qu'il le désire. Il sera piqué à deux reprises par Soi Fon avec Suzumebachi et tué par sa poupée Rizu au Seireitei.

Yoshi 

Pantin: Niida

Bount féminin, elle aime le combat et n'hésite jamais à en entamer un. Composé d'une épée et d'un éventail, Niida, le pantin de Yoshi, est destiné à trancher et couper tout sur son chemin. Pour augmenter sa puissance, le porteur peut fusionner avec une des deux armes : 
- avec la lame, 8 épées de lumière prennent forme, pouvant être lancées ou utilisées comme un fouet
- avec l'éventail, ce dernier devient plus gros et plus meurtrier au lancer comme en bouclier. 
Dans les deux cas, une épaulière dotée d'une bouche apparaît sur le porteur, la bouche s'exprimant avec les voix de l'arme utilisée et de la Bount (on ne sait pas si ce pouvoir provient ou non de l'amélioration par les Bits étant donné que l'on n'a pas vu son pouvoir avant) . Le point faible de Niida est qu'il ne pourra réapparaitre plus tard que sous la forme opposée. Elle sera tuée par à la Soul Society Uryû Ishida utilisant un arc spécial que Nemu Kurotsuchi lui a donné.

Ryō Utagawa 

Pantin: Freedo

Utagawa est un Bount de nature ambitieuse. Son pantin, Friede, est un serpent pouvant transformer tout ce qu’il touche en un nouveau serpent obéissant à Utagawa. Voulant devenir le chef des Bounts, il essaya de voler le sceau du pantin de Kariya pour que celui-ci lui obéisse. Mais il sera tué par Ichinose Maki venu défendre son maître, Kariya, sans que celui-ci n’ait à bouger.

Hō et Ban 

Pantin: Ghul et Günther

Ho et Ban sont des Bounts jumeaux. Ils ont la particularité de diriger leurs pantins, Ghul et Günther, ensemble. Leurs pantins respectifs sont entièrement constitués d'eau et gravitent autour de leurs sceaux respectifs, une capsule d'eau. Ils peuvent aussi fusionner entre eux, formant ainsi une gigantesque entité. Ils se feront tuer par Ganju Shiba avec l'un de ces feux d'artifice dans l'entrepôt où s'entraînaient Inoue et Sado à Karakura. Hō et Ban ne semblaient pas très appréciés par leurs pairs, qui se moqueront bien de leur mort.

Cain Naoh 

Pantin: Waineton

Cain était un jeune Bount que Kariya avait découvert. À cette époque, c'était un jeune garçon désinvolte. Kariya l'emmena chez Koga pour que celui-ci l'éduque. Koga se prit de sympathie pour ce garçon et Cain vit en Koga un père. Son pantin, Waineton, ressemble à une petite créature en forme de haricot qui peut grandir et atteindre la taille d'un ours. Il sera tué par son propre pantin juste après le rituel d'invocation de celui-ci car il n'était pas encore assez fort pour l'obtenir.

Fullbringer 

Les Fullbringer sont des êtres dont un parent a été attaqué par un hollow et ont obtenu des pouvoirs de hollow latents transmis à leur naissance qu'ils manifestent sous forme de fullbring. Leur pouvoir affecte l'âme des objets et des matières. Le fullbring est lié à la valeur sentimentale pour l'objet, celui-ci obtenant la mémoire du porteur (le badge de shinigami d'Ichigo se souvient de lui comme tel et Ichigo croit utiliser son bankai).  Formant une communauté nommée XCution, ils vont entraîner Ichigo à créer et à maîtriser son propre Fullbring, pour des raisons qui leur sont propres.
On découvre plus tard qu'ils désiraient seulement voler les pouvoirs d'Ichigo afin d'augmenter leurs propres pouvoirs, mais alors qu'ils s’apprêtent à l'abattre après les lui avoir volés, les shinigami alliés d'Ichigo, dont Rukia, Renji, Kenpachi, Ikkaku, Byakuya et Tôshirô Hitsugaya interviennent et lui rendent le pouvoir de shinigami qu'il avait pendant son combat contre Aizen.

Les Fullbringer d'XCution sont hors d'état de nuire : Ginjô, Tsukishima et Giriko sont morts, Riruka s'est exilée le cœur apaisé, Jackie et Yukio mettent en place une entreprise. Shishigawara a été raisonné par Ikkaku et veille certainement sur le corps de l'homme qu'il idolâtre : Tsukishima.
On retrouve les fullbringer lors de la Guerre contre le Vanden Reich. Les âmes de Ginjô, Tsukishima et Giriko ont été sauvées du Rukongai mais Kûkakû Shiba et sont entraînées par Ganju. Quant à Yukio et Riruka, ils sont sollicités par Kisuke Urahara et aident le groupe d'Ichigo a revenir sur le Palais envahi par Yhwach. Plus tard, alors qu'Ichigo vient d'être vaincu par Yhwach, il est rejoint par Renji et Rukia mais aussi par Ginjô et Tsukishima (guidés par Yukio), et c'est Tsukishima qui aide Ichigo à retrouver ses pouvoirs (Yhwach avait brisé son zanpakutô, Tsukishima crée un passé pour Ichigo dans lequel son sabre n'a pas été brisé). Ginjô et Tsukishima ont enfin remboursé leur dette car bien qu'ils soient morts, Ichigo les a sauvé du mauvais chemin .

Note : Il faut savoir que certains fullbring portent le nom d'un album de rock dont l'auteur, grand fan de ce style musical, s'est inspiré. Pour exemple Time Tells No Lies est le nom du  de Praying Mantis ou encore Invaders Must Die,  du groupe anglais The Prodigy.

Ichigo Kurosaki 

est le personnage principal de ce manga.
Son Fullbring est son badge de Shinigami remplaçant (la tablette gravée d'une tête de mort stylisée) qui se transforme en la garde de Zangetsu (dans la forme de son Bankai) autour du badge. L'énergie spirituelle dont est formée cette garde est de la même couleur que ses Getsuga Tensho quand il est sous la forme du Bankai. Ichigo peut s'en servir comme de bouclier ainsi que d'arme à distance, il doit lancer son badge. Au cours de l'arc Fullbringers, le Fullbring d'Ichigo va évoluer, devenant ainsi une tenue semblable à sa tenue de shinigami mais faite du reiatsu du Getsuga Tensho. Sous cette forme, le bras droit d'Ichigo est recouvert du même reiatsu que celui de sa tenue, mais celui-ci prend la forme d'une épée de reiatsu. Enfin, au cours d'un entraînement avec Ginjo, son Fullbring prendra sa forme finale. Celle d'une armure blanche sous laquelle il porte un body noir. De plus, on constate que son badge de shinigami s'est transformé en sabre et que le motif sur celui-ci a changé. On notera également que Ichigo est à nouveau capable d'utiliser le Getsuga Tensho sous cette forme (ce qui montre que ses anciens pouvoirs de Shinigami, dont il restait une partie après qu'il les a perdus, ont fusionné avec ses capacités de Fullbringer).

Kūgo Ginjō 
Fullbring : 
17 mois après la défaite de Sosuke Aizen, Ginjo rencontre Ichigo Kurosaki et l'invite dans son organisation, Xcution, composée de Fullbringers, des humains dont l'un des parents a été attaqué par un hollow, ce qui leur a donné un pouvoir spécial lors de leur naissance, le Fullbring. Le but des Fullbringers et de permettre à Ichigo de retrouver ses pouvoirs de shinigami, afin qu'ils puissent lui donner les leurs, qu'ils détestent plus que tout. Afin de faire retrouver ses pouvoirs à Ichigo, Kugo lui fait subir un entrainement afin qu'il puisse développer un Fullbring, chose qu'Ichigo réussira avec succès. Cependant, il s'avère qu'un autre Fullbringer, Shukuro Tsukishima, s'intéresse à Ichigo et avec son pouvoir il modifie le passé des proches d'Ichigo, qui voient alors en Tsukishima un ami fidèle. Accompagnant Ichigo pour combattre Tsukishima, Ginjo se révèle être l'associé de ce dernier, comme tous les autres Fullbringers. Il s'empare alors du Fullbring d'Ichigo et laisse ce dernier impuissant. Mais à ce moment-là, les shinigamis apparaissent et font retrouver ses pouvoirs à Ichigo. Il est alors révélé que Ginjo était le premier Shinigami remplaçant et qu'il a déserté son poste. Combattant ensuite Ichigo, Ginjo cherche à enrôler ce dernier et lui révèle que son badge de Représentant Shinigami est un moyen d'observation et de contrôle sur lui, afin de le surveiller en permanence. Cependant, Ichigo active son Bankai et lui révèle qu'il savait tout ça et que malgré ça il a choisi de croire dans les shinigamis. Face à la décision d'Ichigo, Ginjo active aussi son Bankai et combat Ichigo une dernière fois. Mais ce dernier s'avère plus fort que lui et Ginjo meurt de ses blessures.

Il est à noter que c'est la première fois qu'Ichigo tue quelqu'un. Il réapparait plus tard dans l'arc Vandenreich dans le sanctuaire de Kukaku Shiba (celle-ci l'a recueilli alors qu'il errait dans les rues du rukongai) où il s'entraîne avec Ganjû pour se préparer à la nouvelle bataille contre les quincys. Plus tard, il accompagne Tsukishima pour aider Ichigo a retrouver ses pouvoirs qu'Yhwach a réduit à néant.

Riruka Dokugamine 
Fullbring : 

Dernière à rencontrer Ichigo pour qui elle aura un coup de foudre. Son fullbring a le pouvoir d'envoyer des personnes dans les objets qu'elle trouve mignons. Elle envoie ainsi Ichigo dans une maison de poupées puis dans un aquarium pour son entraînement au fullbring. Pour entraîner Ichigo dans la maison de poupées, elle a aussi capturé et envoyé l'esprit d'un ancien yakuza dans une peluche ressemblant à un cochon (la poupée parlait et bougeait de la même manière que Kon peut le faire dans sa peluche-lion).
Elle affronte Rukia à la trahison de Ginjô et réussit à la vaincre, cette dernière s'étant retenue face à une humaine, puis elle disparaît.
Elle réapparaît en s'interposant entre Rukia, Ichigo et Tsukishima étant revenu à la vie.
Elle s'énerve sur Tsukishima en disant qu'Ichigo les a sauvés mais Tsukishima puise dans ses dernières forces pour la poignarder avant de se rendre compte qu'il a eu tout faux depuis le début et pleure la mort de Ginjô. Elle est soignée avec Orihime par Kisuke Urahara.

Par la suite, Kisuke Urahara sollicite son aide et celle de Yukio lors de la Guerre contre les Quincy.

Jackie Tristan 
Fullbring : 

Jackie aidera Ichigo dans son entraînement pour maîtriser son fullbring en combattant contre lui.
Son fullbring est une paire de bottes qui, plus elles sont sales, plus elles infligent de dégâts. Avec les pouvoirs d'Ichigo, un compteur et un pot d'échappement de moto apparaissent sur son épaule droite. Le pot d'échappement libère de la saleté en continu. En plus des bottes, le reste du corps de Jackie monte en puissance avec la saleté.

Elle se bat contre Renji lors de la trahison des fullbringers, et sera horrifiée de ne pas pouvoir lui faire le moindre dégât. Elle semble s'être suicidée dans une explosion qu'elle a créée, pour sauver Renji. En réalité elle a survécu à l'explosion mais en contrepartie perd son fullbring. On la retrouve au côté de Yukio après le combat de Ginjo et d'Ichigo.

Giriko Kutsuzawa 
Fullbring : 

Son fullbring permet de placer un « minuteur » qui, si on ne respecte pas certaines conditions en un temps donné, incinère les objets ou personnes visés dans les flammes du temps. Il affronte Kenpachi avec toute la puissance de son fullbring dès le début, mais il se fait tuer en un seul coup par le capitaine de la . Il réapparait plus tard dans l'arc Vandenreich dans le sanctuaire de Kukaku Shiba (celle-ci l'a recueilli alors qu'il errait dans les rues du rukongai), où il s'entraîne avec Ganjû pour se préparer à la nouvelle bataille contre les quincys.

Yukio Hans Vorarlberna 
Fullbring : 

Son fullbring est sa console de jeu, et il peut apparemment aspirer les personnes autour de lui dans la dimension de son jeu vidéo, créer des objets (lits, murs...) ou configurer des modes (avance rapide) et ses propres règles de jeu. Les personnes ne peuvent sortir de son jeu que s'il le désire. On ne sait pas exactement ce qu'il se passe si les batteries de la console sont vides (donc si la console s'éteint) alors que des personnes sont encore à l'intérieur.
Le combat l'oppose à Hitsugaya qui le maîtrise et le contraint à faire sortir les shinigami des mondes où ils étaient enfermés. Seule la dimension de Ginjô reste scellée, puisque Yukio ne peut pas la faire disparaître sans son ordre.
À la suite du combat de Ginjô et Ichigo, on le retrouve au côté de Jackie Tristan.

On apprend qu'il est celui qui fournissait les ressources financières au groupe (étant issue d'une famille aisée qu'il a ruiné car il pensait que ses parents ne l'aimaient pas. En réalité, c'est parce qu'il ne parlait pas avec eux qu'ils l'isolaient). Il demande 3 ans à Jackie pour reprendre l'affaire familiale et la rentabiliser. Il promet d'employer ses compagnons d'armes après ce délai.

Par la suite, Kisuke Urahara sollicite son aide et celle de Riruka lors de la Guerre contre les Quincy. Ensuite, il guide Ginjô et Tsukishima pour rejoindre Ichigo.

Tsukishima Shûkurô 
Fullbring : 

Tsukishima Shûkurô est l'ancien leader de Xcution et un fullbringer considéré comme un renégat. Assez mystérieux, ses anciens alliés le décrivent comme un traître depuis qu'il a tué un shinigami remplaçant.

Son fullbring se matérialise à partir d'un marque-page sous forme d'une épée capable de tout trancher. Quand il transperce un humain, il est capable d’insérer sa présence dans le passé de cet humain. C'est ainsi qu'il manipule les sœurs, les amis et la patronne d'Ichigo, disant tous qu'ils connaissent très bien Tsukishima et ne comprennent pourquoi Ichigo s'en prend à lui.

Il peut aussi influencer les objets, ce qui lui donnera un long avantage contre Byakuya en découvrant la faiblesse du bankai du capitaine. Finalement, le shinigami bat Tsukishima en lui transperçant la poitrine avec les pétales de Senbonzakura. Cependant, il ne meurt pas et pendant le combat entre Ichigo et Ginjô, il tente de transpercer Ichigo mais Riruka s'interpose en lui disant que ce n'était pas bien d'utiliser sa lame pour transpercer, sa lame tuant des gens au lieu de l'insérer dans leur passé. On le retrouve au côté de Shishigawara qui le soutient après la mort de Ginjô alors qu'Ikkaku avait sermonné Shishigawara de ne pas se sacrifier pour quelqu'un qui ne se sacrifierait pas pour lui. En réalité, Tsukishima voulait ne pas être seul, Ginjô l'ayant recueilli quand il était petit et abandonne ses projets maléfiques lorsqu'il voit que Shishigawara lui reste fidèle.

Lors de l'arc de la guerre contre les Quincys, il réapparaît avec Giriko Kutsuzawa, Kugo Ginjô, Kukaku Shiba et Ganju Shiba. Il a été sauvé du Rukongai par Kukaku avec ses deux comparses et se fait entraîner par Ganju. Le fait qu'il soit présent parmi eux semble vouloir dire qu'il a succombé à l'attaque de Byakuya et qu'il n'est plus maléfique.

Par la suite, accompagné de Ginjô, il rembourse sa dette en rendant à Ichigo les pouvoirs qu'Yhwach a réduit à néant.

Yasutora « Chad » Sado 
 (inspiré du catcheur Shad Gaspard), ou Chad, comme tout le monde l'appelle, est un lycéen peu bavard. Tout comme Orihime, il va développer un pouvoir aux côtés d'Ichigo via le Hogyôku caché dans le corps de Rukia. Il est né à Okinawa au Japon mais a vécu au Mexique avec son "abuelo" Oscar Joaquin De La Rosa (son grand-père). Ses parents ont certainement été tués par un Hollow (c'est un fullbringer), son père était japonais (son nom Sado) et sa mère était mexicaine (fille d'Oscar Joaquin de la Rosa). Yasutora est très grand () et semble beaucoup plus vieux que son âge. Il a souffert de racisme en raison de sa peau foncée et de sa taille mais a promis à son grand-père de ne jamais se battre pour lui-même car il est tellement fort que les coups de ses adversaires ne lui font rien mais ses propres coups sont trop puissants pour les autres; c'est avec une promesse où Ichigo et lui acceptèrent de se protéger mutuellement qu'il devint vraiment ami avec lui, lorsqu'ils étaient en  où Chad a battu des voyous de Seconde, menés par Yokochin, passant Ichigo à tabac parce qu'il est roux. En voyant que Chad se laissait frapper, Ichigo se débarrassa des Secondes et remarqua que Chad s'en est sorti indemne.

Il possède un pouvoir formant comme une armure rouge et noire sur son bras droit, lui conférant une force incroyable concentrée dans ce bras. Il lui sert à affronter des Shinigamis. Plus tard dans l'histoire, son bras droit se transforme, et un bouclier apparaît sur celui-ci. Puis, Chad se rend compte que son bras droit a plus une force défensive (grâce à l'apparition du bouclier), et en combattant un arrancar un changement au bras gauche apparaît. Celui-ci sert pour l'attaque et est de couleur blanche et rouge plutôt clair.

Son bras droit se nomme Brazo derecho del gigante ("bras droit du géant") tandis que son bras gauche est Brazo izquierdo del diablo ("bras gauche du diable"). Il découvre la totalité de son pouvoir au Hueco Mundo, lui permettant ainsi de vaincre un Privaron Espada, Gantenbainne Mosqueda.

Sa technique la plus puissante se nomme La Muerte ("La Mort", en espagnol). Il génère de l'électricité avec sa main gauche qui devient une attaque d'énergie spirituelle. Il frappe l'ennemi qui reçoit alors l'attaque de plein fouet. Le choc est tel qu'il trace une tête de mort dans l'environnement.

On le revoit plus tard avec les Fullbringers, où il explique à Ichigo que son fullbring est sa couleur de peau noire et aide Ichigo à retrouver ses pouvoirs perdus de shinigami. Il sera corrompu par Tsukishima avec Orihime, et prendra Ichigo pour un traître. Il sera cependant sauvé par Kisuke Urahara.

Avec Ichigo, Orihime, Ganju et Yoruichi, il part à l'assaut du WahrWelt. Avec Ganju, il affronte les statues géantes chargées de défendre le palais d'Yhwach.

Après l'ellipse de 10 ans, Chad est devenu un boxeur célèbre sous le nom de Yasutora Kido. Sa carrière vient à peine de commencer mais elle est fulgurante. Tous ses amis regardent son combat à la télévision ou, pour Uryû, sur portable. Même Renji, Rukia et leur fille Ichika sont venus du Seireitei pour voir le combat de Chad à la télé, ce qui réunit tous les amis qui ont bien grandi depuis le combat final contre Yhwach.

Moe Shishigawara 
Fullbring : Jackpot Knuckle

Shishigawara est un Fullbringer aux ordres de Tsukishima qu'il idolâtre. Il a tout d'un yanki, c'est un élève au lycée Miyashita mais aussi un délinquant avec les cheveux presque rasés sur les côtés et une crête sur le crâne, un blouson et un pantalon noir avec une chaîne autour de la taille. Il apparaît la première fois en voulant attaquer Orihime, mais sans dévoiler ses pouvoirs de Fullbringer et tombant sous le charme de la jeune fille. Il réapparaît plus tard dans la maison de Tsukishima, lorsque Ginjô et Ichigo passent à l'attaque, son fullbring étant alors inconnu de Ginjô. Ce pouvoir, Jackpot Knuckle, agit sur la base de la probabilité. Il est à la fois sa force et sa faiblesse: Il peut briser n'importe quoi d'un seul coup, mais plus il utilise son fullbring, moins celui-ci a de chance de faire un maximum de dégâts. Les coups portés à Ikkaku n'arriveront pas à mettre ce dernier à terre. Ikkaku est connu comme l'homme le plus chanceux de la Soul Society, il parvient à vaincre Shishigawara assez facilement qui se relève pour continuer le combat, en prétextant qu'il a décidé de donner sa vie pour Tsukishima. Ikkaku lui demande alors si Tsukishima ferait la même chose pour lui, et après un long sermon du Shinigami, Shishigawara part de son côté. Finalement, Shishigawara continue d'être fidèle à Tsukishima et l'emmène avec lui après avoir été vaincu par Byakuya et sermonné par Riruka avant de mourir.

Autres

Isshin Kurosaki 
1,89 m - 80 kg
Groupe sanguin : AB
Anniversaire : 
       
, anciennement Isshin Shiba est le père de la famille Kurosaki. Il est médecin et travaille dans sa propre clinique (Clinique Kurosaki). Ses rapports avec ses enfants sont assez enjoués, ils passent leur temps à se battre joyeusement, et on se demande si le père n'est pas moins responsable que les autres, pourtant enfants. Presque tous les matins, il débarque dans la chambre d'Ichigo pour le frapper ou lui faire des attaques surprises.

Dans le chapitre 186 (épisode 111 de l'animé), Isshin apparaît en uniforme de shinigami, avec une veste déchirée de Capitaine nouée autour de son bras, on le voit même vaincre Grand Fisher, seul, sans aucun effort. On apprend dans le chapitre 188 (épisode 112 de l'animé) qu'il n'avait pas utilisé ses pouvoirs depuis 20 ans. Dans le même chapitre, on peut voir qu'il connait Kisuke Urahara ainsi que l'existence de Kon et le fait qu'Ichigo lui confie son vrai corps lorsqu'il se transforme en Shinigami.

Dans le chapitre 241 (épisode 143 de l'anime), on le voit parler assez familièrement au père d'Ishida alors qu'il est en tenue de shinigami. On peut donc penser qu'ils se connaissent de longue date, d'ailleurs, le père d'Ishida est étonné de le voir en shinigami car il aurait perdu ses pouvoirs mais les a, à première vue, récupérés. Ils se parlent de leur façon d'élever leurs enfants, se qualifiant de mauvais père, et il semble qu'à la fin de cette discussion Isshin soit le plus mauvais des deux.
Dans le chapitre 397, Isshin apparait sur le champ de bataille de la fausse Karakura et s'interpose entre Aizen et Ichigo au moment où Aizen allait faire une révélation sur Ichigo.

Isshin semble être un shinigami très puissant, assez fort pour tenir tête à Aizen avant qu'il n'emploie la Hollowmorphose et ne soumette le Hougyoku.

Son zanpakûto semble être très similaire à celui d'Ichigo au chapitre 405 : on voit qu'Isshin utilise lui aussi le Getsuga Tensho, et son zanpakûto se nomme Engetsu.

Dans le chapitre 407, Ichigo et lui traversent le passage vers la Soul Society, le Dangai, Isshin profite de l'état dans lequel se trouve le passage (qu'Aizen semble avoir détérioré volontairement pour offrir du temps à Ichigo) pour offrir à Ichigo une suspension temporelle de 3 mois afin de lui apprendre l'ultime Getsuga Tenshô, ou plutôt l'aider à forcer "Zangetsu" à le lui apprendre...

Plus tard, alors que le fullbringer Ginjô ait volé les pouvoirs d'Ichigo, Isshin est présent avec Kisuke, Rukia, Renji, Tôshirô, Byakuya, Ikkaku et Kenpachi pour lui rendre ses pouvoirs et ainsi l'aider à gagner contre les fullbringer.

Il raconte son histoire à Ichigo après l'attaque des Quincy du Vanden Reich sur la Soul Society. Ichigo, Renji, Rukia et Byakuya sont envoyés chez la Division 0 pour y être soignés et entraînés. Ichigo et Renji ayant été rapidement soignés par Tenjirô Kirinji le maître des soins et revigorés par Kirio Hikifune, l'inventrice des âmes artificielles, ils sont envoyés chez Nimaiya Ôetsu, le créateur des zanpakutô où ils doivent affronter des asauchi, des esprits qui deviendront des zanpakutô. Alors que Renji réussi le test, Ichigo a échoué et est renvoyé chez lui par Mera, l'assistante de Nimaiya. Là, Isshin raconte son histoire d'y a vingt ans à Ichigo : il était le capitaine de la  Isshin Shiba, oncle de Ganju, Kûkaku et Kaien. Il avait Rangiku pour vice-capitaine et décida un jour de se rendre à Karakura pour enquêter sur la mort de deux shinigami. Il y affronta un Hollow créé par Aizen, Gin et Tôsen mais fut sauvé par une Quincy nommée Masaki Kurosaki. Cette dernière dut se laisser mordre par le Hollow pour le tuer, elle fut empoisonnée. Un jour, Masaki ressentit les effets secondaires et fut sauvée d'un Hollow par Isshin. Ryûken, celui qui deviendra le père d'Uryû était furieux de voir que Masaki, qui aurait dû devenir sa femme, doive mourir à cause du capitaine Shiba. Masaki est finalement sauvée par Kisuke Urahara ainsi que par Isshin qui perdit ses pouvoirs en insufflant continuellement son Reitsu pour neutralisé le Hollow.
Par la suite, il déserta la Soul Society, se maria avec Masaki et devint médecin en prenant le nom de sa femme.

Capacités 

Shikai : Brûle, Engetsu (lune croissante)
Bankai : inconnu

Isshin Kurosaki est un puissant shinigami. Il a été capable d'envoyer Aizen traverser trois immeubles rien qu'avec la pression de l'air émise par son doigt. Après, il fait quelques passes d'armes avec Aizen et encaisse même son raikoho hado . Lors de son combat avec Urahara et Yoruichi contre Aizen, Il n'arrive plus à placer un bon coup mais lui assène un puissant coup de getsuga capable de faire une petite fissure dans la carapace d'Aizen. On sait qu'il a assez de reiatsu pour maintenir le kouryuu pendant 3 mois.
Il est l'ancien capitaine de la  et avait pour vice-capitaine et troisième siège Matsumoto Rangiku et Hitsugaya Tōshirō.

Orihime Inoue 

Orihime Inoue est une jeune lycéenne orpheline. Son grand frère l'a amenée avec lui quand il s'est enfui de chez lui. Leur mère était une prostituée et leur père était souvent absent. Ils avaient 18 et 3 ans. C'est donc lui qui l'a élevée. Cependant, il est mort trois ans avant le début de la série. Inoue est de nature gentille et possède un caractère plutôt passif se laisse trop souvent faire.

Elle vit désormais seule. Orihime est une fille qui s'oblige à avoir toujours le sourire et à être joyeuse, pour ne pas inquiéter les autres. Elle est amoureuse d'Ichigo mais sa meilleure amie, Tatsuki Arisawa, dit qu'elle mérite mieux car elle est une « beauté à gros seins ».
Ses pouvoirs se réveillent peu de temps après avoir rencontré Ichigo et apparaissent lorsqu'elle se bat avec un Hollow qui avait pris possession du corps de Tatsuki. Ses pouvoirs viennent de ses barrettes qui sont en fait des esprits : les six fleurs de Shunshun. Elle peut défendre, soigner ou attaquer.

Une membre de la team Ichigo qui est souvent sollicité pour ses protections et ses soins ce qui lui pose un énorme complexe d'infériorité car elle voudrait être plus utile en combat et devenir plus forte.

Jinta Hanakari 
Jinta Hanakari (花刈ジン太, Hanakari Jinta) est l'un des employés de la Boutique Urahara. Il porte un T-shirt blanc et un jogging bleu puis des habits traditionnels japonais après la bataille de Karakura. En tant qu'employé, Jinta est censé faire du travail manuel dans le magasin, comme le nettoyage. Toutefois, il a l'habitude de jouer au baseball, et de faire faire à Ururu Tsumugiya le travail. Il est enfantin et immature (voire raciste envers les roux comme Ichigo), faisant souvent appel à Renji Abarai. Il nettoie parce qu'il a peur de Tessai bien qu'il refuse de l'admettre. Quand il combat les hollows, Jinta a l'habitude d'utiliser une batte de baseball en métal. Et aussi il semble être amoureux de Yuzu Kurosaki.

Ururu Tsumugiya 
Ururu est une jeune fille qui porte un t-shirt blanc avec le logo du magasin d’Urahara. Elle a des yeux violets et de longs cheveux noirs. Kisuke rassure Ururu quand elle pleure. Ururu est une personne très calme et timide. Quand elle vend des marchandises de mauvaise qualité à un client, elle se fâche et crie pour s'excuser. Jinta Hanakari mentionne aussi qu'elle réagit à d'étranges présences spirituelles, telles que celles des arrancar ; cela la fait agir comme un robot et sa force augmente grandement (elle devient capable de mettre un arrancar au sol avec de simples coups au corps à corps), par exemple, elle massacre littéralement l'arrancar Illiford Grantz qui donnait du fil à retordre à Renji. Au combat, en plus de ses poings, elle utilise un type de lance-roquettes.
Lors de la  de l'entraînement d'Ichigo, ce dernier doit esquiver les coups d'Ururu. Bien qu'elle soit une petite fille, elle est aussi forte qu'un Shinigami selon Kisuke et pourrait tuer Ichigo en un coup.
17 mois après la bataille de Karakura, elle réapparaît vêtue d'une veste de costume avec Tessai et Jinta au magasin d'Urahara.

Don Kan’onji 
Don Kan'onji est un medium très populaire armé d'un sceptre. Il anime une émission de télévision appelée Bust-Esprit qui, au moment de son introduction, est vue par 25 % de la population du Japon. Elle consiste en des exorcismes pour libérer des fantômes appelés "demi-hollows". Son vrai nom est Misaomaru Kan'onji et il utilise des mots anglais dans ses phrases. Il a ensuite formé le Superheroes Karakura, qui se compose des sœurs d'Ichigo, de Kon et des enfants à la Boutique Urahara.
Lors de la bataille de Karakura il tentera d'affronter Aizen. Cependant son pouvoir étant trop faible, il aurait été désintégré sans avoir pu le toucher si Rangiku Matsumoto n'était pas intervenu. Il a aidé Kon à tuer des hollow dans l’épisode 213.

Il est comparable à Mr. Satan de Dragon Ball Z sauf que Don Kan'onji, contrairement à M. Satan, à des pouvoirs (il peut voir les hollows et peut créer une boule d'énergie appelée Kan'on Ball).

Il est le personnage principal des romans "Spirits are forever with you" qui se situent entre les tomes 48 et 49 du manga.

Notes et références 

Personnage de Bleach

en:List of Bleach characters